El Ogla peut désigner :
La commune d'El Ogla dans la daïra d'El Ogla de la wilaya de Tébessa en Algérie ;
La commune d'El Ogla dans la wilaya d'El Oued en Algérie ;